Les Report-Terre était une émission française (magazine de 12 x 52 min) diffusée du  au  sur France 5, et présentée par Stéphane Basset.

Concept de l'émission 
Cinq binômes de jeunes curieux et passionnés, en tout en nombre de dix, sillonnent le continent européen pendant cinq semaines et en dix étapes, pour réaliser des reportages sur des initiatives écologiques. 

Lors de chaque émission, les différents reportages de cinq minutes environ réalisés par ces reporters, sont diffusés. Finalement, un invité, fil rouge de l'émission, désigne le reportage qui lui a le plus marqué, et l'équipe qui obtient la meilleure note, se voit accorder le droit de faire figurer son sujet dans le Panorama final (qui compte en tout 20 initiatives) présenté à la dernière émission.

Les Report-Terre (saison 1)

Binôme vert : Tarik et Nathanaël 

Binôme rouge : Héloïse et Maxime

Binôme violet : Émilie et Neal

Binôme bleu : Pauline et Guillaume

Binôme jaune : Sarah et Marc

Les Report-Terre (saison 2)

Binôme vert : Cécilia et Philippe

Binôme rouge : Mélanie et François 

Binôme violet : Kandida et Anne

Binôme bleu : Grégoire et Nicolas

Binôme jaune : Anaïs et Fitzgerald

Liens externes 
 Les Report-Terre sur le site officiel de France 5

Émission de télévision produite en France
Émission diffusée sur France 5